Franzstadt ist  

 der deutsche Name des Stadtbezirks Ferencváros in der ungarischen Hauptstadt Budapest
 die frühere deutsche Bezeichnung des Stadtbezirks Mehala in der rumänischen Stadt Timișoara